CNL, sigle composé des trois lettres C, N et L, peut faire référence à :
 Centre national du livre, un organisme dépendant du Ministère de la Culture, nommé Centre national des Lettres jusqu'en 1993 ; 
 Conseil national des lycéens, un regroupement de lycéens venant de différents établissements ;
 Coordination nationale lycéenne, une entité non officielle regroupant l'action des différents comités d'action lycéens ;
 Conseil national du littoral ;
 CityNightLine, des trains de nuit de grand confort de la compagnie nationale allemande Deutsche Bahn ; 
 CNL Lifestyle Properties, une société de la holding CNL Financial Group, propriétaire de parcs de loisirs américains ;
 Caisse nationale du logement, une administration algérienne de l'habitat ;
 Cantieri Navali di Lavagna, des chantiers navals italiens de construction de yachts ;
 , un système d'exploitation basé sur SUSE Linux Enterprise Server utilisé avec les supercalculateurs Cray ;

 Club nautique Libourne 1876, un club sportif d'aviron et de voile de Libourne ;
 Confédération nationale du logement, une association française représentative des locataires.

CNL est aussi un code qui peut faire référence à :
 , au Danemark, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports